College Station kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
College Station (Arkansas)
College Station (Texas)